D'une manière générale, le mot duplication exprime l'action de dupliquer quelque chose ou son résultat. En particulier, le mot est employé dans les domaines suivants :

Biologie et génétique
La duplication génétique est une copie accidentelle de tout ou partie du génome ensuite conservée dans la même cellule ;
La duplication de l'ADN peut aussi désigner la copie de la séquence d'ADN avant la division cellulaire.

Informatique
La duplication de contenu ;
La duplication de données ;
La duplication de code en programmation informatique.

Mathématiques
En trigonométrie, la duplication ou le doublement du cube signifie le doublement de son volume.

Technologie
En bureautique, la duplication de documents papier, désigne les procédés conçus pour reproduire des textes et des images sur du papier, la photocopie étant l’une des plus connues aujourd’hui ;
Dans le domaine ferroviaire, une duplication de voie est une méthode de conception ferroviaire qui permet la création d'une double voie.

Voir aussi